Со́фьино — село Куракинского сельсовета Сердобского района Пензенской области. На 1 января 2012 года — 157 жителей.

География 
Село расположено на северо-западе Сердобского района. Расстояние до центра сельсовета село Куракино — 6 км, до районного центра город Сердобск — 19 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., село основано между 1721 и 1747 годами как деревня Салтыковка князем Александром Борисовичем Куракиным и братьями Иваном и Сергеем Салтыковыми. В 1747 году — деревня Салтыково Завального стана Пензенского уезда, с 1762 года и позднее числилась за князьями Куракиными. В 1780 году — в Сердобском уезде Саратовской губернии. В конце XVIII века, предположительно, по инициативе владельца села «бриллиантового князя» А. Б. Куракина (внука основателя деревни А. Б. Куракина), который проживал в соседнем селе Надеждино (Куракино), переименовано в Софьино (софия — мудрость) (Полубояров, 1999, с. 62). В 1877 году село относилось к Куракинской волости Сердобского уезда, в 1911 году в селе имелись Никольская деревянная церковь, земское двухклассное училище). В 1955 году — центральная усадьба колхоза «Путь Ленина».

Численность населения

Улицы 
 Есенина;
 Орловка;
 Пушкина.

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области»
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов
 Официальный сайт администрации Сердобского района
 Софьино на карте Пензенской области

Населённые пункты Сердобского района